Protolampra är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Mcdunnough 1929. Protolampra ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Protolampra